

Geografia
McClelland – comune statunitense in Iowa

Persone
Alma McClelland – giocatrice di poker statunitense
Alyssa McClelland – regista e attrice australiana
David McClelland – psicologo statunitense
George McClelland Whitesides – chimico statunitense
Glenn McClelland – tastierista statunitense
James McClelland – accademico statunitense
John McClelland – calciatore nordirlandese